

Famiglie 
Scotti Douglas (famiglia), nobile casato italiano

Persone 
Luigi Scotti Douglas, nobile generale napoletano